

Sigle 
 To be advised, to be announced, to be available, to be arranged – "da definire", riferito a informazioni o dettagli non ancora noti di un evento futuro.

Codici 
 TBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tabibuga (Papua Nuova Guinea)
 TBA – codice vettore ICAO di Transbrasil
 tba – codice ISO 639-3 della lingua aikanã

Acronimi
Total Body Adjustment (riferito a manipolazioni osteopatiche)